Molekulska formula -{C16H13N3O4}- se može odnositi na:

 Nitrometahalon
 Icilin